I liga w piłce nożnej 1969/1970 – 36. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Tytuł obroniła .

Drużyny

Wyniki

Tabela 

Legenda:

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 182 mecze
 Strzelono 382 goli
 Średnia goli na mecz: 2,1
 Zwycięstw gospodarzy: 84
 Remisów: 58
 Zwycięstw gości: 40
 Król strzelców: Andrzej Jarosik – Zagłębie Sosnowiec (18 goli)

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Bibliografia 
 "Liga gra i po pięćdziesiątce", Wydanie II Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1987

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1969 w piłce nożnej
1970 w piłce nożnej
1969 w polskim sporcie
1970 w polskim sporcie